epilog (literatura)
 epilog (muzyka)